John Corbett ist der Name folgender Personen:

* John Corbett (Schauspieler) (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 John Corbett (Journalist) (* 1963), US-amerikanischer Musikjournalist, Musikproduzent und Musiker
 John Corbett (Klarinettist), britischer Klarinettist 
 John Corbett (Rennfahrer), australischer Automobilrennfahrer